Algonquin oder Algonkin ist der Name nordamerikanischer Ureinwohner und steht für:
 Algonkin-Sprachen, Sprachfamilie der indigenen amerikanischen Sprachen
 Algonquin, Volk nordamerikanischer Ureinwohner
 Algonquin (Sprache), Sprache der Algonquin

 Ardoch Algonquin First Nation, kanadische First Nations in der Provinz Ontario

Orte: in Kanada:
 Algonquin Island, eine der Toronto Islands in Ontario
 Algonquin Provincial Park, Naturpark in der kanadischen Provinz Ontario
 Algonquin Park (Manitoba)
 South Algonquin, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Algonquin (Illinois)
 Algonquin (Louisville), Kentucky
 Algonquin (Maryland), im Dorchester County
 Algonquin (West Virginia), im Mercer County – nicht mehr existent
 Algonquin Acres, im Arapahoe County, Colorado
 Algonquin Hills, im Prince William County, Virginia

Sonstiges:
 Algonquin (Cocktail)
 Algonquin College, Hochschule in Ottawa
 Algonquin Peak, zweithöchster Berg in New York
 The Algonquin Hotel, Hotel in New York City
 Algonquin Round Table, ein legendärer literarischer Zirkel
 HMCS Algonquin (DDH 283), ein Zerstörer der Iroquois-Klasse der kanadischen Marine
 HMCS Algonquin (R17), ein Zerstörer der S- bis W-Klasse der kanadischen Marine
 USS Algonquin, der frühere Name der USS Accomac (YTL-18), US Navy
 USAHS Algonquin, ein Krankenhausschiff des United States Army Transportation Service
 Algonquin Lake, See im Barry County, Michigan
 Algonquin Mine (Arizona), Mine im Yavapai County, Arizona
 Algonquin Mine (Montana), Mine im Granite County, Montana
 Château Algonquin in Küsnacht, Schweizer Wohnsitz von Tina Turner
 Algonkin (Schiff, 1753), 72-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1753–1758)

im NRHP gelistete Objekte:
 Algonquin Apartments, in Miami, Florida, ID-Nr. 88002985
 Algonquin Printing Co., in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000615

Siehe auch:
 Algonquin Park